Merkury – pierwsza według oddalenia od Słońca planeta w Układzie Słonecznym
 Merkury (łac. Mercurius) – w mitologii rzymskiej bóg handlu
 Merkury (łac. Mercurius) – imię męskie
 Merkury – język programowania

Zobacz też 

 Merkuriusz Polski Ordynaryjny – pierwsza polska gazeta z 1661 roku
 Radio Merkury – lokalna rozgłośnia Polskiego Radia z siedzibą w Poznaniu
 SY Merkury – jacht typu J-80
 Merkuria – imię żeńskie
 merkuriusz (rtęć) – dawna nazwa rtęci